Veselá est un toponyme qui peut désigner :

Veselá, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Veselá, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Veselá, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Veselá, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie